Sri Lanka Matha ist die Nationalhymne Sri Lankas.

Text in singhalesischer Schrift 

ශ්‍රී ලංකා මාතා
අප ශ්‍රී... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
සුන්දර සිරිබරිනි සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා
අප හට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා
පිළිගනු මැන අප භක්තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
ඔබ වේ අප විද්‍යා
ඔබ මය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්ති
අප හද තුළ භක්ති
ඔබ අප ආලෝකේ
අපගේ අනුප්‍රාණේ
ඔබ අප ජීවන වේ
අප මුක්තිය ඔබ වේ
නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජයභූමී කරා
එක මවකගේ දරුකැල බැවිනා යමු යමු වී නොපමා
ප්‍රේම වඩා සැම හේද දුරැර දා නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී... ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා.....

Singhalesischer Text (in Transkription) 

śrī laṁkā mātā
apa śrī... laṁkā namō namō namō namō mātā
sūndara siri barini sūrændi ati sōbamāna laṁkā
dhānya dhanaya neka mal palatūrū piri jaya bhūmiya ramyā
apa haṭa sæpa siri seta sadanā jīvanayē mātā
pil̠iganū mæna apa bhaktī pūjā
namō namō mātā
apa śrī... laṁkā namō namō namō namō mātā
oba vē apa vidyā
oba maya apa satyā
oba vē apa śakti
apa hada tūl̠a bhakti
oba apa ālōkē
apagē anūprāṇē
oba apa jīvana vē
apa mūktiya oba vē
nava jīvana deminē nitina apa pūbūdū karan mātā
āna vīrya vaḍavamina rægena yanū mæna jayabhūmī karā
eka mavakagē darūkæla bævinā yamū yamū vī nopamā
prēma vaḍā sæma hēda dūræra dā namō namō mātā
apa śrī... laṁkā namō namō namō namō mātā.....

Tamil Übersetzung 
Srii langkA thAyE – wam Srii langkA
wamO wamO wamO wamO thAyE

walangkaL yAvum niRai vAnmaNi langkA
njAlam pukaz vaLa vayal wathi malai malar
waRunjsOlai koL langkA
wamathuRu pukalitam ena oLirvAy
wamathuthi El thAyE
wamathalai ninathati mEl vaiththOmE
wamathuyirE thAyE - wam Srii langkA
wamO wamO wamO wamO thAyE

wamathAraruL AnAy
wavai thavir uNarvAnAy
wamathOr valiyAnAy
wavil suthanthiram AnAy
wamathiLamaiyai wattE
waku mati thanaiyOttE
amaivuRum aRivutanE
atalseRi thuNivaruLE - wam Srii langkA
wamO wamO wamO wamO thAyE

wamathOr oLi vaLamE
waRiya malar ena nilavum thAyE
yAmellAm oru karuNai anaipayantha
ezilkoL sEykaL enavE
iyaluRu piLavukaL thamai aRavE
izivena nIkkituvOm
Iza sirOmaNi vAzvuRu pUmaNi
wamO wamO thAyE - wam Srii langkA
wamO wamO wamO wamO thAyE

Deutsche Übersetzung 
Sri Lanka, Mutter, Dich verehren wir!
Gedeihe im Glück,
Du Schöne, voll Gnade und Liebe,
Reich an Korn und köstlichen Früchten,
An duftenden, leuchtenden Blumen,
Du spendest uns Leben und all unser Wohl,
Frohes und siegreiches Land,
Voll Dankbarkeit preisen wir Dich,
Sri Lanka, Dich verehren wir
Du gibst uns Wissen und Wahrheit,
Du bist unsere Stärke und innerer Glaube.
Unser göttliches Licht und fühlendes Wesen, Atem des Lebens und der Befreiung
begeistere uns für immer.
Erneuert in Weisheit und Kraft endete alle
Missgunst, aller Hass und Streit.
Von Liebe umfangen, eine mächtige Nation,
marschieren alle als Kinder der einen Mutter. Einer Mutter, die uns zur vollen Freiheit führt.

Englische Übersetzung 
Mother Lanka we worship Thee!
Plenteous in prosperity, Thou,
Beauteous in grace and love,
Laden with grain and luscious fruit,
And fragrant flowers of radiant hue,
Giver of life and all good things,
Our land of joy and victory,
Receive our grateful praise sublime,
Lanka! we worship Thee!

Thou gavest us knowledge and truth,
Thou art our strength and inward faith.
Our light divine and sentient being,
Breath of life and liberation,
Inspire us forever.
In wisdom and strength renewed,
Ill-will, hatred, strife all ended,
In love enfolded, a mighty nation,
Marching onward, all as children of one mother,
Leads us, Mother, to fullest freedom.

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Audio-Stream der Nationalhymne Sri Lankas (Real Player; 0 kB)

Nationalhymne
Nationales Symbol (Sri Lanka)